4K steht für:
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Aserbaidschan
 „Ultrahohe“ Bildauflösungen, siehe 4K (Bildauflösung)
 Das 4K-Modell des Lernens im 21. Jahrhundert
 4Kings, britischer E-Sport-Clan

4K